Amerikai Egyesült Államok
 Mount Carmel (Dél-Karolina)
 Mount Carmel (Florida)
 Mount Carmel (Illinois)
 Mount Carmel (Franklin megye, Indiana)
 Mount Carmel (Washington County, Indiana)
 Mount Carmel (Kentucky)
 Mount Carmel (Mississippi)
 Mount Carmel (Nyugat-Virginia)
 Mount Carmel (Ohio)
 Mount Carmel (Pennsylvania)
 Mount Carmel (Tennessee)
 Mount Carmel (Utah)